

Patronyme 

 Danièle Lorain (1956-), actrice québécoise ;
 Gustave Lorain (1882-1965), artiste français ;
 Jacques Lorain (1917-2006), acteur et impresario québécois ;
 Pierre Lorain (1795-1837), homme politique français ;
 Mathilde Clémence Lorain (1890-1976), première épouse du président tunisien Habib Bourguiba ;
 Paul Lorain (1827-1875), médecin et historien français de la médecine ;
 Paul Lorain (1799-1861), auteur et traducteur français ;
 René Lorain (1900-1984), athlète français ;
 Sophie Lorain (1957-), actrice québécoise ;
Jean-Michel Lorain (1959-), chef cuisinier français.

Toponyme 

 Lorain, une ville située dans l’Ohio aux États-Unis ;
 Lorain, un borough de Pennsylvanie ;
 Lorain, une ville située dans le Wisconsin ;
 Le comté de Lorain, situé dans l’Ohio.

Notes et références 

Patronyme français
Patronyme québécois
Homonymie de localités aux États-Unis